Джеймс А́ндерсон (): Андерсон, Джеймс (род. 1989) — американский профессиональный баскетболист.
 Андерсон, Джеймс (1679—1739) — британский масон, основоположник символического масонства, автор конституций вольных каменщиков.
 Андерсон, Джеймс (1947—1967) — рядовой морской пехоты США, герой Вьетнамской войны.
 Андерсон, Джеймс (1909—1996) — американский юрист, 24-й генеральный прокурор Небраски.
 Андерсон, Джеймс (1894—1973) — австралийский теннисист, трёхкратный чемпион Австралии.
 Андерсон, Джеймс (1739—1808) — шотландский экономист.
 Андерсон, Джеймс (1662—1728) — шотландский юрист, генеалог, историк и антиковед.
 Андерсон, Джеймс Аллан (1906—1991) — американский шахматист.
 Андерсон, Джеймс Паттон (1822—1872) — американский медик, юрист и политик.
 Андерсон, Джеймс Томас Милтон (1878—1946) — 5-й премьер-министр канадской провинции Саскачеван.